Пётр Лопухин:
 
 Лопухин, Пётр Андреевич (1767—1834) ― генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Лопухин, Пётр Васильевич (1753—1827) — светлейший князь, действительный тайный советник 1-го класса.
 Лопухин, Пётр Фёдорович (1805—1869) — штабс-капитан лейб-гвардии, черниговский уездный предводитель дворянства (1832—1838).